Ричард Хоукинс (; род. 1960) — современный американский художник.

Живет и работает в Лос-Анджелесе. 

Его работы хранятся в Музее американского искусства Уитни, Нью-Йоркском музее современного искусства и Чикагском институте искусств.

Образование 
 1988 — Калифорнийский институт искусств, Валенсия, Калифорния; MFA.
 1984 — Университет Техаса, Остин, Техас; BFA.

Творчество 
В своем творчестве Хоукинс критично рассматривает социальные, культурные и исторические феномены, смешивая это с автобиографическими мотивами. Ричард Хоукинс начинал карьеру как куратор и писатель.  Как художник работает с начала 1990-х гг. и сейчас считается одним из самых заметных художников западного побережья. Ранние, неизменно эротично окрашенные, коллажи, включающие фотографии знаменитостей мира кино, моделей-мужчин или порно-звезд, наполнены гомо-эротическим восхищением и желанием. В конце 1990-х появились противоречивые серии работ. "Disembodied Zombies" – отрубленные истекающие головы идеальных мужчин-моделей на ярком полихромном фоне. Ужас и фантазия  сплетены в этих притягательных шокирующих работах. Также в конце 1990-х Хокукинс начал писать, создав серию живописных работ, характеризующихся гибкой эстетикой и широкой тематикой. От абстракции в ярких тонах до фигуративной живописи, в которой Хоукинс переосмысляет собственные индейские корни. Яркие холсты со сценами в барах индустрии секс-туризма Азии, которые описываются самим Хоукинсом как «галлюцинации от передозировки Виагры». "Urbis Paganus" - серия коллажей с языческими мотивами. В последнее время Хоукинс создает игрушечные домики, которые трансформируются в публичные дома, что  возвещает новое направление в творчестве Хоукинса.

Персональные выставки 
 2008 Galerie Daniel Buchholz, Берлин
 2007 "Of Two Minds, Simultaneously," de Appel Centre for Contemporary Art, Амстердам
 2007 Richard Telles Fine Art, Лос-Анджелес
 2006 Corvi-Mora, Лондон
 2006 "Urbis Paganus Part I+III," Galerie Daniel Buchholz, Cologne
 2006 Greene Naftali, Нью-Йорк
 2004 Richard Telles Fine Art, Лос-Анджелес
 2004 Corvi-Mora, Лондон
 2004 Galerie Daniel Buchholz, Cologne
 2003 Richard Telles Fine Art, Лос-Анджелес
 2003 Kunstverein Heilbronn
 2003 Galerie Praz-Delavallade, Paris
 2002 Corvi-Mora, Лондон
 2002 Galerie Daniel Buchholz, Cologne
 2001 Galerie Praz-Delavallade, Paris
 2000 Richard Telles Fine Art, Лос-Анджелес
 2000 Galerie Daniel Buchholz, Cologne
 2000 Corvi-Mora, London
 1999 Galerie Praz-Delavallade, Paris
 1999 Richard Telles Fine Art, Los Angeles
 1998 Ynglingagtan 1, Stockholm
 1997 Richard Telles Fine Art, Los Angeles
 1996 Richard Telles Fine Art, Los Angeles
 1996 Feature, New York
 1995 Ynglingagatan 1, Stockholm
 1995 Richard Telles Fine Art, Los Angeles
 1993 Feature, New York
 1993 Richard Telles Fine Art, Los Angeles
 1992 Mincher/Wilcox Gallery, San Francisco
 1992 Roy Boyd Gallery, Santa Monica

Примечания

Ссылки 
 Работы и информация о художнике на сайте RICHARD TELLES FINE ART
 Работы и краткая информация о художнике
 На художественной ярмарке Frieze

Художники США
Современные художники США
Выпускники Калифорнийского института искусств